Lagerlöf ist der Name folgender Personen:

 Daniel Lind Lagerlöf (* 1969, vermisst seit 2011), schwedischer Regisseur und Filmemacher

 Hans Lagerlöf (1880–1952), schwedischer Industrieller und Philatelist
 Karl Erik Lagerlöf (* 1937), schwedischer Journalist   
 Lena Strömberg Lagerlöf (* 1975), schwedische Schauspielerin    
 Leonard Lagerlöf (1870–1951), schwedischer Sportschütze   
 Malin Lagerlöf (* 1968), schwedische Schriftstellerin und Drehbuchautorin   
 Måns Lagerlöf (* 1972), schwedischer Regisseur und Theaterdirektor  
 Marijke Lagerlöf (* 1960), niederländische Bahnradfahrerin   

 Petrus Lagerlöf (1648–1699), schwedischer Historiker und Universitätsrektor   
 Selma Lagerlöf (1858–1940), schwedische Schriftstellerin
 Thomas Lagerlöf (* 1971), schwedischer Fußballspieler und -trainer

Lagerlöf bezeichnet des Weiteren:

 (11061) Lagerlöf, Asteroid
 Lagerlöf (Venuskrater), Krater auf der Venus